Eching (Haute-Bavière), une commune d'Allemagne
 Eching (Basse-Bavière), une commune d'Allemagne
 Eching am Ammersee, Landsberg am Lech